Spielvereinigung Greuther Fürth – niemiecki klub piłkarski z siedzibą w Fürth (Bawaria).

Sukcesy 
 Mistrzostwo Niemiec: 1914, 1926, 1929
 Mistrzostwo Południowych Niemiec: 1914, 1923, 1931, 1950
 Mistrzostwo Bawarii: 1935
 Puchar Południowych Niemiec: 1918, 1923, 1925, 1926, 1927
 Mistrzostwo 2. Bundesligi: 2012

Bilans w sezonach

Sezon po sezonie (od sezonu 1994/95)

Obecny skład 

 Stan na 5 września 2021

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Kluby piłkarskie w Bawarii
Kluby piłkarskie założone w 1903
Fürth